Кузнецовка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Кузнецовка — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Кузнецовка — деревня в Архангельском районе Башкортостана.
 Кузнецовка — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Кузнецовка — хутор в Валуйском районе Белгородской области.
 Кузнецовка — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Кузнецовка — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Кузнецовка — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Кузнецовка — село в Братском районе Иркутской области.
 Кузнецовка — деревня в Жигаловском районе Иркутской области.
 Кузнецовка — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Кузнецовка — село в Баганском районе Новосибирской области.
 Кузнецовка — деревня в Мошковском районе Новосибирской области.
 Кузнецовка — деревня в Русско-Полянском районе Омской области, упразднена в 1950-х годах.
 Кузнецовка — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Кузнецовка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Кузнецовка — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Кузнецовка — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Кузнецовка — хутор в Семикаракорском районе Ростовской области.
 Кузнецовка — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.
 Кузнецовка — деревня в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Кузнецовка — посёлок в Уваровском районе Тамбовской области.
 Кузнецовка — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Кузнецовка — деревня в Бакчарском районе Томской области.

Украина 
 Кузнецовка — село в Розовском районе Запорожской области.

Реки 
Европейская часть России
 Кузнецовка — река в Москве, приток Шмелёвки.

Азиатская часть России
 Кузнецовка — река в Алтайском крае, приток Поперечной.
 Кузнецовка — река в Приморском крае, приток Пугачевки.
 Кузнецовка — река на Сахалине, впадает в Татарский пролив.
 Кузнецовка — река на Сахалине, приток Тучки.
 Кузнецовка — река в Свердловской области, приток Тавды.
 Кузнецовка — река на Таймыре.
 Кузнецовка — река в Якутии, приток Лены.

См. также 
 
 
 
 
 Кузнецовск